Dobrosław – staropolskie imię męskie,
2 miejscowości w Polsce:
 Dobrosław – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów
 Dobrosław – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice

Podobne nazwy
 Kolonia Dobrosław – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów.